El topónimo Williamsport puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 el pueblo de Williamsport, en el estado de Indiana;
 el municipio de Williamsport, en el estado de Kansas;
 el pueblo de Williamsport, en el estado de Maryland;
 la villa de Williamsport, en el estado de Ohio; o
 la ciudad de Williamsport y su área metropolitana, en el estado de Pensilvania.